Calohypsibius är ett släkte av trögkrypare. Calohypsibius ingår i familjen Calohypsibiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Trögkrypare
Calohypsibius